Hoffeld – comune del circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Hoffeld – comune del circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)